Ла Перлита има више значења:

 Ла Перлита (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Перлита (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Перлита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Перлита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Перлита (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Перлита (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Перлита (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику